Элкшкене () — топоним Латвии:
 Элкшкене — населённый пункт в Вентспилсском крае.
 Элкшкене —  железнодорожная станция на линии Вентспилс — Тукумс II.
 Элкшкене —  река в Вентспилсском крае, протекает по территории Угальской и Таргальской волостей..